Ludwik August Plater (1775–1846) – senator-kasztelan Królestwa Kongresowego, powstaniec kościuszkowski i listopadowy, działacz leśnictwa
 Ludwik Kazimierz Plater (1844–1909) – polski ziemianin i przemysłowiec